Amare ist der Familienname der folgenden Personen:

 Girmaw Amare (* 1987), israelischer Leichtathlet äthiopischer Herkunft
 Hailemariyam Amare (* 1997), äthiopischer Leichtathlet